Fredericksburg Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fredericksburg Historic District (Fredericksburg, Texas), NRHP-ID 70000749
 Fredericksburg Historic District (Fredericksburg, Virginia), NRHP-ID 71001053